Miejscowości w USA:
 Rice Lake – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
 Rice Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Rice Lake – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Gminy w USA:
 Rice Lake (ang. Rice Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Rice Lake (ang. Rice Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Rice Lake (ang. Rice Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron